Иерихо́н:

Топонимы 
 Иерихон — древний город на территории Палестины.
 Иерихон — провинция Палестинской автономии.

В культуре 
 «Иерихон» (1945) — французский художественный фильм.
 «Иерихон» (2000) — американский вестерн.
 «Иерихон» (2006) — американский постапокалиптический телесериал.

Прочее 
 Иерихон — израильская ракета средней дальности.

См. также 
 Взятие Иерихона